Thevenot oder Thévenot ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Privet Thévenot (* 1945), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Prince-Albert
 Étienne Thevenot (1797–1862), französischer Glasmaler
 François Thévenot (1856–1943), französischer Maler 
 Helena Thevenot, nikaraguanische Choreographin und Tänzerin
 Jean de Thévenot (1633–1667), französischer Asien-Reisender; Sprachwissenschaftler, Naturwissenschaftler und Botaniker
 Laurent Thévenot (* 1949), französischer Ökonom und Soziologe
 Melchisédech Thévenot (ca. 1620–1692), französischer Naturforscher und Schriftsteller
 Xavier Thévenot SDB (1938–2004), französischer Ordenspriester und Moraltheologe